Годфруа́ (, , ) — французское имя — вариант германского имени Готфрид и произошедшая от этого имени фамилия. Известные носители:

Имя 
 Годфруа II — второй граф Анжу.
 Годфруа Парижский — французский хронист.
 Годфруа де Бульон — французский аристократ, предводитель 1-го крестового похода, более известен как Готфрид Бульонский.
 Годфруа де Хью, или Годфруа де Клэр (ок. 1100—1173) — средневековый мастер-бронзовщик, эмальер и ювелир. 
 Годфруа де Роштайе (ум. 1164) — французский религиозный деятель.

Фамилия 
 Годфруа, Дени (старший) (1549—1621) — французский юрисконсульт.
 Годфруа, Дени (младший) (1615—1681) — французский юрисконсульт и писатель, сын Теодора Годфруа.
 Годфруа, Дени (третий) (1653—1739) — французский юрисконсульт и историк, сын Дени Годфруа (младшего).
 Годфруа, Дени-Жозеф (1740—1819) — французский юрисконсульт и архивариус.
 Годфруа, Жак (1587—1649) — французский юрисконсульт, сын Дени Годфруа (старшего).
 Годфруа, Жан (1656—1732) — французский юрисконсульт и магистрат, сын Теодора Годфруа.
 Годфруа, Жан (1779—1838) — французский гравёр.
 Годфруа, Жан-Баптист-Ашиль (1697—1759) — французский магистрат и юрисконсульт, сын Жана Годфруа.
 Годфруа, Жо (род. 1939) — франко-канадский психолог, автор классического труда «Что такое психология».
 Годфруа, Жюль-Жозеф (1811—1840) — французский музыкант-арфист и композитор; старший брат Феликса Годфруа.
 Годфруа, Иоганн Цезарь (1813—1885) — гамбургский купец, популяризатор наук и меценат.
 Годфруа, Мишель Генри (1814—1882) — голландский государственный деятель и юрист.
 Годфруа, Отилия (1880—1971) — австрийская актриса, писательница, мемуаристка, более известная как Тилла Дюрье.
 Годфруа, Пьер (ок. 1500—1573) — французский юрисконсульт и магистрат.
 Годфруа, Себастьян (Sébastien Godefroid) — бельгийский яхтсмен, обладатель серебряной медали на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году.
 Годфруа, Теодор (1580—1649) — французский историк и юрисконсульт, сын Дени Годфруа (старшего).
 Годфруа, Феликс (1818—1897) — французский музыкант-арфист и композитор; младший брат Жюля-Жозефа Годфруа.
 Годфруа, Франсуа (1743—1819) — французский гравёр.
 Годфруа, Фредерик (1826—1897) — французский филолог и историк литературы, журналист и преподаватель французского языка.

Составная фамилия 
 Годфруа-Демонбин, Морис (1862—1957) — французский арабист и исламовед.

Вымышленные персонажи 
 граф Годфруа де Монмирай (Godefroy de Montmirail) — персонаж французской кинокомедии «Пришельцы» в исполнении Жана Рено.

См. также 
 Готфрид
 Готтфрид
 Годфри
 Жоффруа

Примечания